

Віконіско Тауншип — селище в окрузі Дофін, штат Пенсільванія
 Віконіско — переписна місцевість, штат Пенсильванія